Moviment Internacional dels Falcons, organització internacional per la defensa dels drets dels infants
 Mjøndalen Idrettsforening, equip de futbol de Noruega
 Manchester International Festival, festival artístic bianual celebrat a la ciutat de Manchester, al Regne Unit
 Directiva sobre Mercats d'Instruments Financers, directiva europea sobre harmonització dels serveis financers
 Mestra Internacional Femenina, títol d'honor per a jugadores d'escacs atorgat per la FIDE
 Factor inhibidor de MSH (del seu nom en anglès Melanocyte-Inhibiting Factor), hormona que inhibeix l'efecte de l'hormona estimulant dels melanòcits
 Factor inhibidor de migració dels macròfags (del seu nom en anglès Macrophage migration Inhibitory Factor), proteïna important per al sistema immunitari innat
 Hormona antimulleriana (del seu nom en anglès Müllerian Inhibiting Factor), hormona present en els testicles dels embrions masculins
 MapInfo Interchange Format, format de fitxer per a sistemes d'informació geogràfica
 Maker Interchange Format, llenguatge de marques desenvolupat per Adobe